es un personaje ficticio de la serie de videojuegos Street Fighter Alpha 3. Pertenece junto con su compañera Juli a la .

Acerca del personaje 

Juni comparte el mismo origen que Juli, pero su misión fue matar a Ryu, pero falló. Cuando volvió a Shadaloo, M. Bison intentó destruir todas las soldados prototipo, pero ellas se volvieron contra él, Cammy acudió para ayudarlas y usando el Psycho Drive las revitalizó y las teletransportó lejos de la base de Shadaloo. Después de eso no se sabe que paso con cada una de las soldados. Juni desapareció, y no se ha vuelto a saber de ella.

Datos adicionales 
 Gusta La Ideología de M. Bison la dominación del mundo por este, estar con su compañera Juli.
 Odia Que sus compañeras la comparen de menos, que subestimen sus poderes (Sus compañeras las Shadaloo Dolls), Juri Han.
 Medidas 86-57-88

Curiosidades 
 En el Street Fighter Alpha 3, así como los cómics UDON, Juni es retratada con el pelo naranja y ojos marrones. Sin embargo, en el final de Cammy del Super Street Fighter IV, y hace un cameo en la calle, Juni se muestra el pelo rubio y los ojos azules.

 Es posible que la apariencia de Juni puede haberse basado en un personaje de la novela de la historia de Cammy un personaje de género femenino llamado Anne, que resultan ser una amiga de Cammy pero era en realidad una espía Shadaloo que le lavaron el cerebro.

Personajes de Street Fighter
Personajes femeninos en videojuegos
Asesinos en masa ficticios
en:Juni and Juli
pt:The Dolls